Это неполный список самых лучших по сборам концертных туров. В список добавлены туры, данные о сборах которых подтверждены авторитетными источниками, с цифрами сборов от $100 миллионов (с учётом инфляции). Сборы некоторых концертов могут быть больше перечисленных в списке, так как не обо всех концертах остались сведения. Billboard и Pollstar регулярно предоставляют официальные данные сборов по всему миру.

Туры, захватывающие несколько декад, включены в ту декаду, в которой они завершились.

Жирным шрифтом отмечены туры, которые по завершении становились самыми прибыльными турами всех времён.

Самые кассовые туры всех времен 
Лист включает перечень 20 самых кассовых туров всех времён по фактическим сборам, не учитывающим инфляцию.

Самые кассовые туры по декадам

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Сноски

Примечания 

Списки концертных туров
Сравнительные списки